Kurstin ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Kurstin (* 1969), US-amerikanischer Musiker
 Pamela Kurstin (bekannt als Pamelia Stickney; * 1976), US-amerikanische Theremin-Spielerin